IL12RB2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 862 амінокислот, а молекулярна маса — 97 135.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Білкові рецептори